Philippus II van Macedonië (r. 359-336 v.Chr.), vader van Alexander de Grote
 Philippus II (keizer) (237-249), medekeizer naast zijn vader Philippus I Arabs

Zie ook:
 Filips II (doorverwijspagina)